Грегоріо Агліпай (повне ім'я — Грегоріо Лабайян Агліпай Gregorio Labayan Aglipay; *9 травня 1860 — †1 вересня 1940) — філіппінський релігійний реформатор та політичний діяч; перший верховний єпископ Філіппінської незалежної Церкви. 
 Агліпай (Філіппіни) — філіппінський муніципалітет в провінції Кірін.